Termenul Fălciu se poate referi la:
comuna Fălciu, Vaslui
județul Fălciu (interbelic)